220 , nombre
 220 , année du calendrier julien
 -220 , année du calendrier julien

220, chanson du Russe Vesiolyïe oulybki

Homonymie de nombre